Evonne Goolagong e Margaret Court hanno battuto in finale Joy Emerson e Lesley Hunt 6–0, 6–0.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Evonne Goolagong /  Margaret Court (campionesse) 
 Patricia Coleman /  Winnie Shaw (semifinali)
 Helen Gourlay /  Kerry Harris (semifinali)
 Joy Emerson /  Lesley Hunt (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1971